O Parque Nacional de Djibouti é um parque nacional nas Montanhas Goda de Djibouti.

O parque tem várias atracções, entre as quais várias espécies de plantas exóticas como Euphorbia, Ficus e Ziziphus.

Parques nacionais do Djibouti